Schwede ist:
 ein Bürger des Landes Schweden
 ein Angehöriger der Ethnie, siehe Schweden (Ethnie)

Schwede ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Otto Schwede (1915–1987), deutscher Schriftsteller
 Arnold Schwede (1937–2020), deutscher Numismatiker und Buchautor
 Bianka Schwede (* 1953), deutsche Ruderin
 Franz Schwede (1888–1960), deutscher Politiker (NSDAP)
 Jörg Schwede (* 1972), Rechtsanwalt in Hannover
 Peter Schwede, deutscher Boxer
 Robert Schwede (1806–1871), baltischer Bildnismaler
 Theodor Schwede (1819–1863), baltischer Landschaftsmaler
 Tobias Schwede (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Torsten Schwede (* 1967), deutscher Bioinformatiker

Siehe auch:
 Schwede, eine Rohrzange
 Alter Schwede
 Blauer Schwede, Kartoffelsorte
 Der Schwede